Досрочные федеральные выборы в Австралии проходили 2 июля 2016 года после двойного роспуска обеих палат парламента Палаты представителей и Сената. На них избирались все 226 депутатов 45-го Парламента Австралии (150 депутатов нижний палаты и 76 сенаторов). Подсчёт результатов занял 8 дней из-за очень невысокой разницы между основными партиями. Всё это время было неясно, сможет ли какая-либо из сторон сформировать правительство большинства. Окончательные результаты показали, что Либерально-национальная коалиция (Либеральная партия/Национальная партия) получила большинство в 76 из 150 мест в Палате представителей, хотя и с перевесом лишь в один-единственный голос.

Избирательная система 
Выборы в Австралии проводятся по системе рейтингового голосования по принципу «один голос-одна величина» в одномандатных избирательных округах для Палаты представителей. 

Система выборов в Сенат была изменена на этих выборах с полностью преференциального голосования на опционное в системе единого передаваемого голоса пропорциональной избирательной системы. 

Голосование является обязательным, соответствует Вестминстерской системе с ограничениями согласно Конституции Австралии.

Решение о типе голосования и дате выборов принимает премьер-министр, который предлагает генерал-губернатору начать процесс роспуском нижней или верхней палаты парламента и издать соответствующее распоряжение суда.

Результаты

Палата представителей

Сенат

Примечания

Ссылки 
Australian Electoral Commission: 2016 federal election 
ABC Elections: 2016 Federal Election Guide 

Австралия
Парламентские выборы в Австралии
2016 год в Австралии